Махинько:
 Махинько, Алексей Пантелеевич (1918—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Махинько, Анатолий Иванович (род. 1951) — советский хоккеист, российский тренер.
 Махинько, Сергей Иванович (род. 1955) — советский хоккеист, казахстанский тренер.